est une expression anglaise signifiant « jamais trop ». Elle peut faire référence à :

 , album de Luther Vandross sorti le  ;
 , chanson issue de cet album.

Voir aussi